Diabolical – gruppo musicale svedese
 Diabolical – album in studio dei Naglfar del 1998
 Diabolical – album in studio dei Destruction del 2022
 The Boys presenta: Diabolico! (The Boys Presents: Diabolical!) – serie animata statunitense